

Film
Hell Hath No Fury – film del 1917 diretto da Charles Bartlett
Hell Hath No Fury – film tv del 1991 diretto da Thomas J. Wright

Musica
Hell Hath No Fury  – album delle Rock Goddess del 1983
Hell Hath No Fury  – album dei Clipse del 2006
Hell Hath No Fury  – album dei Civet del 2008